Обозначения союзников для японских самолётов Второй мировой войны — кодовые отчётные имена, присвоенные союзниками по антигитлеровской коалиции японским самолетам во время Тихоокеанской кампании Второй мировой войны. Имена использовались персоналом союзников для идентификации самолетов, эксплуатируемых японцами, в целях описания и отчетности. Как правило, западные мужские имена давались истребителям, женские имена — бомбардировщикам, транспортым самолётам и разведчикам, названия птиц — планерам, названия деревьев — учебным самолетам.

Использование названий, возникших в середине 1942 года, стало широко распространяться среди союзных войск с начала 1943 года до конца войны. Многие последующие западные историки войны продолжали использовать эти имена.

История 
В течение первого года Тихоокеанской войны, начавшейся 7 декабря 1941 года, персонал союзников часто пытался быстро, лаконично и точно идентифицировать японские самолеты, встречавшиеся в бою. Они сочли японскую систему обозначений сбивающей с толку и неудобной, поскольку она давала каждому самолету по два имени. Один был буквенно-цифровым кодом проекта производителя, а другой — официальным военным обозначением, которое состояло из описания самолета и года, когда он был принят на вооружение. Например, военное обозначение истребителя Mitsubishi A5M было «Navy Type 96 Carrier Fighter». Тип 96 означал, что самолет поступил на вооружение в 2596 году по имперскому календарю, что эквивалентно 1936 году по григорианскому календарю. Однако другие самолеты, вступившие в строй в том же году, имели тот же типовой номер, например, палубный бомбардировщик Aichi D1A и бомбардировщик-штурмовик Mitsubishi G3M. Путаницу усугубляло то, что армия и военно-морской флот США имели свои собственные системы для идентификации японских самолетов. 

В середине 1942 года капитан Фрэнк Т. Маккой, офицер военной разведки ВВС США из 38-й бомбардировочной группы, приписанной к подразделению технической воздушной разведки союзников в Австралии, задумал разработать более простой метод идентификации японских самолетов. Вместе с техником-сержантом Фрэнсисом М. Уильямсом и капралом Джозефом Граттаном Маккой разделил японские самолеты на две категории — истребители и все остальное. Он назвал истребители именами мальчиков, а прочие самолёты — именами девочек. Позже учебные самолеты были названы в честь деревьев,   одномоторным самолетам-разведчикам были присвоены мужские имена, а многодвигательным самолетам того же типа — женские. Транспортным средствам дали имена девочек, которые начинались на букву «Т». Планерам дали названия птиц. 

Система Маккоя быстро завоевала популярность и распространилась на другие подразделения США и союзников по всему Тихоокеанскому театру военных действий. К концу 1942 года все американские войска в Тихоокеанском регионе и Восточной Азии начали использовать систему Маккоя, а вскоре после этого ее приняли страны Британского Содружества. Список в конечном итоге включал 122 названия и использовался до конца Второй мировой войны. По сей день во многих западных исторических отчетах о войне на Тихом океане всё ещё используется система Маккоя для идентификации японских самолетов.  

Чтобы имена казались несколько комичными, Маккой дал многим самолетам  «деревенские» имена, такие как «Зик» и «Руф», с которыми он столкнулся, когда рос в Теннесси.  Другим были даны имена людей, которых создатели системы знали лично. Бомбардировщик Mitsubishi G4M с его большими пулемётными куполами был назван «Бетти» в честь грудастой подруги Уильямса. Aichi D3A «Val» получил свое название в честь сержанта австралийской армии. 

Не все имена, выбранные Маккой, прижились. Многие военнослужащие союзников продолжали называть палубный истребитель Mitsubishi Navy Type 0 «Зеро» вместо имени Маккоя «Зик». Кроме того, название McCoy для обновленной версии Zero, «Hap», в честь генерала армии США Генри Х. Арнольда, пришлось изменить на «Hamp», когда стало известно, что Арнольд не одобряет это.

Список названий

См. также 

 Список японских самолетов, использовавшихся во время Второй китайско-японской войны
 Список самолетов Японии во время Второй мировой войны
 Обозначение «Type» в Японии
 Системы обозначения японских военных самолетов
 Кодовые обозначения НАТО — аналогичная система, применявшаяся в годы холодной войны для советских и китайских самолетов.

Примечания

Комментарии

Источники 

 Пояснительные примечания 

 Цитаты 

 Список используемой литературы

Системы обозначения воздушных судов
Война на Тихом океане
Военная терминология